MKN steht für:
 MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer, deutscher Hersteller von Profi-Küchengeräteausstattungen
 Nordmazedonischer Denar, ISO-4217-Code bis 1993, seitdem MKD
 Malekolon Airport (IATA-Code), Flugfeld von Malekolon auf Babase, Feni-Inseln, New Ireland Province, Papua-Neuguinea
 Mekong Airlines (ICAO-Code), kambodschanische Fluggesellschaft
 Metallisierter Folienkondensator mit dem Dielektrikum Polyethylennaphthalat (DIN-41379-Code), siehe Kunststoff-Folienkondensator #Normbezeichnungen

Mkn steht für:
 Markarian #### (auch abgekürzt Mrk und Mkr), Nummer einer Markarian-Galaxie

mkn steht für:
 Kupang Malay (ISO-639-3-Code), eine der malaiischbasierten Kreolsprachen, gesprochen in Kupang auf der Insel Timor

Abkürzung